Primarius ist eine Bezeichnung für
 den 1. Geiger im Streichquartett oder -quintett
 den Konzertmeister im Orchester
 einen Chefarzt in Österreich
 früher der Erste Professor einer Fakultät in Universitäten 
 früher für einen Oberpfarrer
 Primärtumor bei einer Krebserkrankung